

Sigle 
 Harvard University Press, casa editrice dell'Università di Harvard

Codici 
 Codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua hupa